Makalle kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Makallé, kommunhuvudort, Chaco,

Etiopien 

 Mekele, regionhuvudort, Tigray, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar